Ayllón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ayllón (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Ayllón (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar